Rivière Lessard kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Lessard (vattendrag i Kanada, lat 49,13, long -69,07), Québec, 
 Rivière Lessard (vattendrag i Kanada, lat 49,37, long -67,87), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar